Кинен Айвори Уэйанс (; ) — американский режиссёр и актёр.

Биография 
Кинен Айвори Уэйанс родился 8 июня 1958 года в Нью-Йорке в семье, в которой было 10 детей. Обучался в колледже при институте Tuskegee в Алабаме, но бросил обучение для того чтобы полностью посвятить себя шоу-бизнесу. На начальном этапе своей карьеры снялся в нескольких телевизионных сериалах, таких как «Калифорнийский дорожный патруль», «Блюз Хилл-стрит», а также сыграл эпизодическую роль в картине «Звезда-80» (1983). В качестве режиссёра дебютировал с комедийным боевиком, поставленным по собственному сценарию «Я достану тебя, ублюдок» (1988), в котором также исполнил главную роль, однако эта картина не стала успешной. Первую известность ему принесло комедийное скетч-шоу «В живом цвете», в котором Кинен был актёром, продюсером и сценаристом. Все последующие работы режиссёра имели коммерческий успех: «Пропавшие миллионы» (1994), «Очень страшное кино» (2000), «Очень страшное кино 2» (2001), «Белые цыпочки» (2004), «Шалун» (2006). В картинах Кинена часто снимаются его братья — Шон Уэйанс и Марлон Уэйанс.

Фильмография

Актёр

Режиссёр, сценарист, продюсер

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Сьюард Парк
Выпускники Таскигиского университета